

Chimica 
 S57 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Altro 
 Savoia-Marchetti S.57 – idrovolante da ricognizione monomotore della Savoia-Marchetti